L'édition masculine 2003 du tournoi de tennis d'Indian Wells se déroule du 10 au  sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Lleyton Hewitt remporte l'épreuve en simple, Wayne Ferreira et Ievgueni Kafelnikov celle en double.

Lauréats 
Lleyton Hewitt remporte son  en simple en battant en finale Gustavo Kuerten. Il s'agit du  et du  sur dur en carrière de l'Australien. Il s'impose pour la  (consécutive) à Indian Wells et soulève son  de la saison.

En double, Wayne Ferreira et Ievgueni Kafelnikov remportent leur  ensemble en battant en finale les jumeaux américains Bob et Mike Bryan. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline, le second à Indian Wells après 2001.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 2003 de l'ATP
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (WTA 2003) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Tennis Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2003
Tennis masculin en 2003
Sport en Californie en 2003
Tennis aux États-Unis en 2003
Tennis en mars 2003